Драголюб Ячимович (10 января 1964) — македонский шахматист, гроссмейстер (2001).

В составе сборной Македонии участник 5-и Олимпиад (1994—2000, 2006).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

 

 

Шахматисты Северной Македонии